Электрохимический завод (Полное наименование — акционерное общество "Производственное объединение «Электрохимический завод») — российское предприятие, находится в городе Зеленогорске Красноярского края. Входит в Топливную компанию «ТВЭЛ», которая находится в составе Государственной корпорации по атомной энергии Российской Федерации (Росатом).
Создано в середине 1950-х в рамках масштабного проекта по созданию ядерного оружия и ядерной энергетики в СССР.

ЭХЗ сосредоточил около 30 % всех разделительных мощностей в периметре ГК «Росатом».

Является одним из мировых лидеров по производству изотопной продукции: производит 115 стабильных изотопов 22 химических элементов. Его доля на мировом рынке стабильных изотопов, по оценкам компании, составляет 40 %.
Кроме того, предприятие имеет опыт производства радиоизотопов с высокой удельной активностью. Объем выпускаемой за год изотопной продукции достигает сотен килограмм. ЭХЗ обеспечивает около 37 % рынка фтористоводородной кислоты в России.

Основные направления деятельности 
По состоянию на начало 2020 года АО «ПО „Электрохимический завод“»:
 производит обогащённый уран для реакторов АЭС и исследовательских реакторов;
 выпускает стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов;
 хранит и перерабатывает обеднённый гексафторид урана (ОГФУ) с получением фтористоводородной кислоты и безводного фтористого водорода.
 производит обогащённый урановый продукт (ОУП) в виде гексафторида урана и закиси-окиси урана и высокообогащенный урановый продукт (ВОУП) для реакторов на быстрых нейтронах (РБН) и Атомфлота.

История предприятия 
 Решение о строительстве на территории Красноярского края завода по обогащению урана принято 14 ноября 1955 года.
 30 октября 1962 года Электрохимический завод вошёл в число действующих предприятий отечественной атомной промышленности.
 В 1964 году на ЭХЗ внедрена технология обогащения урана с помощью газовых центрифуг.
 В 1970 году ЭХЗ достиг проектной мощности и за успехи в освоении новой техники и передовой технологии награждён орденом Трудового Красного Знамени.
 в ноябре 1971 года стал первым в СССР применять каскад газовых центрифуг для получения стабильного изотопа. Это был изотоп железа-57 80-процентного обогащения. С 1972 года началось промышленное производства этого изотопа, отгружена первая партия.
 С 1988 года основной продукций ЭХЗ стал низкообогащенный уран, используемый в качестве топлива на АЭС. Кроме того, с 1972 г. ЭХЗ, используя газоцентрифужную технологию, выпускает изотопную продукцию.
 В 1996 году предприятие включилось в американо-российскую программу по переработке оружейного урана в топливо для АЭС, известную как ВОУ-НОУ или «Мегатонны — в мегаватты». 21 августа 2013 года была отгружена последняя платформа с низкообогащенным ураном в рамках этого международного проекта.

21 августа 2008 года ФГУП «ПО „Электрохимический завод“ преобразовано в ОАО »ПО «Электрохимический завод»". С 13 января 2015 г. в связи с изменениями, внесёнными в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ Федеральным Законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ, название организационной формы предприятия изменено на «акционерное общество (АО)».

С июня 2019 года ЭХЗ начинает эксплуатировать газовые центрифуги нового поколения 9+ в своей деятельности.

Результаты деятельности 
По итогам 2021 года выручка ЭХЗ составила 17,8 млрд рублей, что на 5 % больше, чем годом ранее..

Руководители 
 с 1955 по 1958 исполняющий обязанности директора строящегося завода — А. С. Александров, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР, ветеран Великой Отечественной войны.
 с 21 апреля 1958 по 24 мая 1978 директор завода — И. Н. Бортников, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР.
 с 1978 по 1989 — С. М. Михеев
 с 1989 по 2008 — А. Н. Шубин, лауреат Государственной премии СССР.
 с 2 июня 2008 г. (приказ Росатома от 26 мая 2008 г.) — Сергей Васильевич Филимонов, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ссылки 
 Официальный сайт ЭХЗ

Примечания 

Предприятия Красноярского края
Зеленогорск (Красноярский край)
Предприятия атомной промышленности СССР
Предприятия атомной промышленности России
Производители вооружений России
Предприятия Росатома
Обогащение урана